Rivière L'Abbé (en français) ou L'Abbé River (en anglais) peuvent se référer à:

Toponymes 
Rivière L'Abbé (rivière Bulstrode), un affluent de rivière Bulstrode, dans Victoriaville, MRC Arthabaska, Centre-du-Québec, Quebec, Canada.
Rivière L'Abbé (rivière Métabetchouane), un affluent rivière Métabetchouane, dans la MRC Le Domaine-du-Roy, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec, Canada.
Rivière Abbé Huard, un affluent de la rivière Romaine, dans la MRC de Minganie, sur la Côte-Nord, Québec, Canada.